«Partners» — 34-й студийный альбом американской певицы Барбры Стрейзанд, выпущенный в сентябре 2014 года на лейбле Sony Music Entertainment. Альбом стал 10-м в карьере певицы диском, возглавившим американский хит-парад Billboard 200 (США). 
Альбом включает дуэты с такими знаменитыми певцами как Стиви Уандер, Лайонел Ричи, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Андреа Бочелли, Барри Манилоу, Джон Ледженд, Майкл Бубле, Билли Джоэл, Брайан Адамс и другими. Также в коллекцию включён первый студийный дуэт певицы с её сыном Джейсоном Гулдом.

История 
Альбом Partners вышел 16 сентября 2014 года и 4 октября возглавил хит-парад США (дебютный тираж 196,000 копий), поставив исторический рекорд. Барбра Стрейзанд стала первой в истории исполнительницей, которой 6 десятилетий подряд удаётся с одним из своих альбомов быть № 1 в чарте. Альбом стал 10-м в карьере певицы чарттоппером и позволил занять ей 4-е место по этому показателю среди всех певцов и групп после Beatles (19 дисков № 1), Jay Z (13), Брюс Спрингстин (11) и Элвис Пресли (10). Первый раз Барбра была на первом месте ровно 50 лет назад: People стал № 1 31 октября 1964 года.

14 августа 2017 года тираж альбома превысил 1 млн копий.

Список композиций 

 C-110615 / 88843 09114 1 — LP (vinyl)

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 Partners , Barbra Archives discography
 youtube.com: Обзор альбома

Альбомы США
Альбомы Барбры Стрейзанд
Альбомы 2014 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums